Thomas Vernon Ayres (né le ,  ou , suivant les sources, à Toronto au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie
Ayres est né en 1908 ou 1909 selon les sources.

Statistiques 

| 1927-1928|| Parkdale Canoe Club|| OHA-Jr.|| 9|| 3|| 1|| 4|| || 1|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| 1928-1929|| Parkdale Canoe Club|| OHA-Jr.|| 8|| 4|| 1|| 5|| || || || || || 
|- 
| 1929-1930|| Toronto Young Rangers|| OHA-Jr.|| || || || || || || || || || 
|-
| 1929-1930|| Toronto Stockyards|| TMHL|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| 1|| 1|| 0|| 1|| 2
|- 
| 1930-1931|| Americans de New York|| LNH|| 26|| 2|| 1|| 3|| 54|| || || || || 
|-
| 1930-1931|| Eagles de New Haven|| Can-Am|| 8|| 1|| 0|| 1|| 22|| || || || || 
|- 
| 1931-1932|| Americans de New York|| LNH|| 45|| 2|| 4|| 6|| 82|| || || || || 
|-
| 1932-1933|| Americans de New York|| LNH|| 48|| 0|| 0|| 0|| 97|| || || || || 
|- 
| 1933-1934|| Maroons de Montréal|| LNH|| 17|| 0|| 0|| 0|| 19|| || || || || 
|-
| 1933-1934|| Castors de Québec || Can-Am|| 29|| 0|| 4|| 4|| 52|| || || || || 
|- 
| 1934-1935|| Eagles de Saint-Louis || LNH|| 47|| 2|| 2|| 4|| 60|| || || || || 
|-
| 1935-1936|| Rangers de New York|| LNH|| 28|| 0|| 4|| 4|| 38|| || || || || 
|- 
| 1935-1936|| Ramblers de Philadelphie|| Can-Am|| 20|| 4|| 6|| 10|| 26|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 1936-1937 || Ramblers de Philadelphie|| IAHL|| 49|| 4|| 7|| 11|| 44|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1937-1938|| Ramblers de Philadelphie|| IAHL|| 44|| 1|| 11|| 12|| 34|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1938-1939|| Bears de Hershey|| IAHL|| 52|| 3|| 5|| 8|| 19|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|- 
| 1939-1940|| Hornets de Pittsburgh|| IAHL|| 54|| 0|| 10|| 10|| 37|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1940-1941|| Flyers de Saint-Louis|| AHA|| 38|| 1|| 7|| 8|| 20|| 9|| 0|| 2|| 2|| 2
|- 
| 1941-1942|| Flyers de Saint-Louis|| AHA|| 45|| 2|| 9|| 11|| 36|| 3|| 1|| 0|| 1|| 6

| 211|| 6|| 11|| 17|| 350|| || || || ||

Notes et références 

Naissance en mai 1909
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Americans de New York
Joueur des Eagles de New Haven (Can-Am)
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Ramblers de Philadelphie
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Flyers de Saint-Louis
Joueur des Castors de Québec
Décès en février 1968
Décès à 58 ans
Défenseur de hockey sur glace
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata